Nello slittino ai XII Giochi olimpici invernali la gara del singolo maschile si è disputata nelle giornate del 4 e 7 febbraio presso l'Olympic Sliding Center di Innsbruck.

Classifica di gara

Collegamenti esterni 

Singolo maschile